Fauvel ist der Familienname folgender Personen:

 Albert-Auguste Fauvel (1851–1909), französischer Forschungsreisender und Naturforscher
 Charles Fauvel (1904–1979), französischer Flugzeugkonstrukteur
 John Fauvel (1947–2001), britischer Mathematikhistoriker
 Louis Fauvel (1758–1837), französischer Diplomat und Antiquar in Athen
 Pascal Fauvel (1882–?), französischer Bogenschütze
 Robert Fauvel, sieur de Doudeauville († 1661), französischer Reiseschriftsteller

Fauvel bezeichnet außerdem:

 (11849) Fauvel, ein Asteroid des Hauptgürtels